Deer Island, Nuovo Brunswick

Deer Island

Deer Island, Alaska
Deer Island, Massachusetts
Deer Island, Oregon

Pagine correlate
Isola Deer